Crivățu se poate referi la:

 Crivățu, Argeș
 Crivățu, Dâmbovița

Vezi și 
 Crivăț (dezambiguizare)

Toponime românești